Sant'Ambrogio puede referirse a:

 Sant'Ambrogio di Torino, localidad y comune italiana de la Ciudad metropolitana de Turín, región de Piamonte
 Sant'Ambrogio di Valpolicella, localidad y comune italiana de la provincia de Verona, región de Véneto
 Sant'Ambrogio sul Garigliano, localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio